Dit is een lijst van planetoïden 93001-93100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (93001) - || 2000 RD84 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93002) - || 2000 RN85 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93003) - || 2000 RY85 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93004) - || 2000 RB86 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93005) - || 2000 RG86 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93006) - || 2000 RH86 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93007) - || 2000 RN86 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93008) - || 2000 RR86 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93009) - || 2000 RA87 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93010) - || 2000 RD87 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93011) - || 2000 RL87 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93012) - || 2000 RZ87 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93013) - || 2000 RG89 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93014) - || 2000 RY90 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93015) - || 2000 RY91 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93016) - || 2000 RA92 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93017) - || 2000 RK92 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93018) - || 2000 RT92 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93019) - || 2000 RE94 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93020) - || 2000 RY94 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93021) - || 2000 RG95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93022) - || 2000 RM95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93023) - || 2000 RP95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93024) - || 2000 RX95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93025) - || 2000 RD96 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93026) - || 2000 RT96 || 4 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93027) - || 2000 RA97 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93028) - || 2000 RF98 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93029) - || 2000 RU98 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93030) - || 2000 RC99 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93031) - || 2000 RH100 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93032) - || 2000 RG101 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93033) - || 2000 RK102 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93034) - || 2000 RN102 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93035) - || 2000 RR103 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93036) - || 2000 RW103 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93037) - || 2000 RF104 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93038) - || 2000 RL104 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93039) - || 2000 RL106 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93040) - || 2000 SG || 18 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93041) - || 2000 SU2 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93042) - || 2000 SD4 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93043) - || 2000 SF4 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93044) - || 2000 SE6 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93045) - || 2000 SF6 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93046) - || 2000 SM6 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93047) - || 2000 ST6 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93048) - || 2000 SB7 || 22 september 2000 || Reedy Creek || R. H. McNaught
|-
| (93049) - || 2000 SL8 || 19 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93050) - || 2000 SM8 || 19 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93051) - || 2000 SP8 || 22 september 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (93052) - || 2000 SH9 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93053) - || 2000 SR12 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93054) - || 2000 SW12 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93055) - || 2000 SY12 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93056) - || 2000 SC13 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93057) - || 2000 SE14 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93058) - || 2000 SL14 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93059) - || 2000 SO16 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93060) - || 2000 SW20 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93061) Barbagallo || 2000 SX20 || 23 september 2000 || Bologna || V. S. Casulli
|-
| (93062) - || 2000 SF22 || 19 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93063) - || 2000 SJ22 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93064) - || 2000 SN22 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93065) - || 2000 ST22 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93066) - || 2000 SU22 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93067) - || 2000 SB23 || 25 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (93068) - || 2000 SR24 || 26 september 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (93069) - || 2000 SX24 || 26 september 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (93070) - || 2000 SE25 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93071) - || 2000 SD26 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93072) - || 2000 SU26 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93073) - || 2000 SO27 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93074) - || 2000 SR27 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93075) - || 2000 SE28 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93076) - || 2000 SF28 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93077) - || 2000 SM28 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93078) - || 2000 SW28 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93079) - || 2000 SX28 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93080) - || 2000 SK29 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93081) - || 2000 SP29 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93082) - || 2000 SL32 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93083) - || 2000 SC33 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93084) - || 2000 SD34 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93085) - || 2000 SE35 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93086) - || 2000 SU35 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93087) - || 2000 SK36 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93088) - || 2000 SO36 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93089) - || 2000 SX36 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93090) - || 2000 SF37 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93091) - || 2000 SG38 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93092) - || 2000 SN38 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93093) - || 2000 SB39 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93094) - || 2000 SF39 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93095) - || 2000 SL39 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93096) - || 2000 SN39 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93097) - || 2000 SP39 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93098) - || 2000 ST39 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93099) - || 2000 SY39 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93100) - || 2000 SV41 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten